Diplurus est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché au sous-ordre des Latimerioidei (parfois à la famille des Mawsoniidae).

Les fossiles de Diplurus n'ont été découverts que dans le Trias supérieur (Norien et Rhétien) des États-Unis. Ils sont datés d'environ  (millions d'années).

Classification phylogénique 
Le genre Diplurus est rattaché soit directement au sous-ordre des Latimerioidei, soit à la famille des Mawsoniidae. Le genre Diplurus est considéré comme le groupe frère de Libys.

Références taxinomiques

Notes et références 

Genre de poissons préhistoriques (nom scientifique)
Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Trias supérieur
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1878